Les Vaisseaux de classe O'Neill sont les vaisseaux les plus avancés que les Asgards fabriquèrent. Ils ont été conçus spécifiquement pour faire face aux Réplicateurs et ont été destinés à remplacer les vaisseaux de classe Beliskner.

Vaisseaux construits 
Le premier d'entre eux fut nommé en l'honneur du Colonel Jack O'Neill en remerciement de son aide dans la guerre contre les réplicateurs. sa conception est révolutionnaire jusque dans l'alliage qui le compose. Ce premier vaisseau est sacrifié afin de faire tomber les réplicateurs dans un piège en déclenchant l'autodestruction du vaisseau alors que les vaisseaux contrôlés par les réplicateurs le suivaient dans l'hyperespace (les boucliers étant désactivés à chaque bond hyperspatial).

Plusieurs autres seront construits et participeront à plusieurs épisodes.

Le Second fut le Daniel Jackson lui aussi nommé en l'honneur d'un membre de SG-1. Il est alors sous le commandement du commandant suprême de la flotte Asgard Thor. Il participa notamment avec d'autres vaisseaux de sa classe à la défense d'Orilla et mit en fuite les réplicateurs grâce à l'extension des capacités du disrupteur que O'Neill venait de construire sous l'emprise des anciens.

Notes 

Vaisseau de Stargate

en:Starships in Stargate#O'Neill-type vessel
it:Astronavi di Stargate#O'Neill